Cửa Đại (Quảng Nam), een phường in de stad Hội An, provincie Quảng Nam, Vietnam.
 Cửa Đại (rivier), een rivier in Quảng Nam, Vietnam.